stolica – główne miasto, siedziba władz
 Stolica – góra, najwyższy szczyt Łańcucha Rudaw Słowackich
 Stolica – model radioodbiornika
 Stolica – tygodnik wydawany w latach 1946–1990 i miesięcznik wydawany od 2006
Stolica  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

da:Kapitæl
en:Capital (disambiguation)
fr:Chapiteau
he:ערי בירה
sv:Kapitäl